Гастон:

Персоналии 
 Гастон д’Арк — псевдоним французского историка Мориса Шампиона.
 Гастон I (виконт Беарна) (ум. ок. 980) — виконт Беарна с ок. 940.
 Гастон II (виконт Беарна) (ум. до 1022) — виконт Беарна с ок. 1044.
 Гастон III (виконт Беарна) (ум. 1054) — виконт Беарна.
 Гастон IV (виконт Беарна) (ум. 1131) — виконт Беарна с 1090, сеньор Барбастро с 1110/1113, сеньор Сарагосы с 1118.
 Гастон V (виконт Беарна) (ум. 1170) — виконт Беарна, Габардана и Брюлуа с 1153.
 Гастон VI (виконт Беарна) (1165—1214) — виконт Беарна, Габардана и Брюлуа с 1173, граф Бигорра и виконт Марсана с 1196.
 Гастон VII (виконт Беарна) (1225—1290) — виконт Беарна, Габардана и Брюлуа с 1229, виконт Марсана в 1251—1270/1273.
 Гастон де Лоррен, граф де Марсан (1721—1743) — французский дворянин, титулярный граф де Марсан.
 
 Гастон I де Фуа (1287—1315) — граф Фуа, виконт Беарна, Габардана и Кастельбона, князь-соправитель Андорры, виконт Марсана.
 Гастон II де Фуа (1308—1343) — граф Фуа, виконт Беарна, Габардана и Марсана, князь-соправитель Андорры с 1315.
 Гастон III де Фуа по прозвищу Феб (1331—1391) — граф де Фуа, виконт Беарна (Гастон X), Марсана и Габардана, князь-соправитель Андорры с 1343.
 Гастон IV де Фуа (1423—1472) — граф Фуа и Бигорра, виконт Беарна, Марсана и Габардана, виконт Кастельбона и Нарбонна, пэр Франции.
 Гастон де Фуа (1444—1470) — виконт Кастельбона с 1462, принц Вианский.
 Гастон де Фуа (1489—1512) — герцог де Немур, граф д’Этамп и виконт Нарбоннский, французский полководец.
 Гастон I де Фуа-Кандаль (ум. после 1455), граф де Бенож и де Кандаль, Капталь де Бюш.
 Гастон II де Фуа-Кандаль (1448 — 1500), граф де Бенож и де Кандаль, Капталь де Бюш.
 Гастон III де Фуа-Кандаль (ум. 1536), граф де Бенож и де Кандаль, Капталь де Бюш.

Топонимы 
 Гастон — другое наименование армянской крепости Баграс.
 Гастон — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США.
  Гастон  — кратер на видимой стороне Луны.

Другое 
 Гастон (ум. 2002) — знаменитый морской котик из Пражского зоопарка.
 Гастон — бельгийский юмористический комикс-сериал.

См. также 
 Гастон де Фуа
 Гэстон, Майкл